Gopalpur, une ville située dans le district de Tangail
 Gopalpur, une upazila dans le district de Tangail

 Gopalpur en Inde